Сан-Северо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.

Население составляет 55824 человека (2008 г.), плотность населения составляет 168 чел./км². Занимает площадь 333 км². Почтовый индекс — 71016. Телефонный код — 0882.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица (), а также святые Север Неаполитанский и Северин Норикский, празднование в третье воскресение мая и следующий понедельник.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.san-severo.fg.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики